

Cinéma 
Le Scandale est le titre de plusieurs films :

Le Scandale, film de Jacques de Baroncelli sorti en 1918
Le Scandale (The Scandal), film d'Arthur Rooke sorti en 1923
Le Scandale, film de Marcel L'Herbier sorti en 1934
Lo scandalo, film d'Anna Gobbi sorti en 1965
Le Scandale, film de Claude Chabrol sorti en 1967
Le Scandale, mini-série de Jean-Pierre Desagnat de 1980 (segment de La Vie des autres)
Le Scandale (Al Aar), film égyptien réalisé par Ali Abdel Khalek, sorti en 1982.

Littérature 
 Le Scandale, roman de Pierre Bost (1931).